Deukalion en Pyrrha in de Griekse mythologie
Deucalion (geslacht), een geslacht van boktorren
From the days of Deucalion chapter 1, muziekalbum van Leap Day